Hagiografies:
Sant Miquel Arcàngel, príncep dels àngels i cap de l'exèrcit celestial
Sant Miquel dels Sants (1591-1625), sacerdot trinitari de Vic
Sant Miquel de Sinnada (m 826), bisbe de Sinnada (Frígia)
Sant Miquel Garicoitz, sacerdot basc, fundador de la congregació dels Pares del Sagrat Cor de Jesús de Bètharram
 Toponímia:
 Paratge de Sant Miquel, paratge natural municipal del municipi de Vilafamés a la Plana Baixa
 Entitats de població:
 La Pobla de Sant Miquel, municipi del Racó d'Ademús
 Sant Miquel (Aramunt), caseria desapareguda d'Aramunt, al municipi de Conca de Dalt al Pallars Jussà
 Sant Miquel de Balansat, població del municipi de Sant Joan de Labritja, situada al nord-est de l'Illa d'Eivissa.
 Sant Miquel de Balenyà, poble del municipi de Seva a Osona
Sant Miquel de Campmajor, municipi del Pla de l'Estany
Sant Miquel de Cruïlles, poble del municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura al Baix Empordà
 Sant Miquel de Fluvià, municipi de l'Alt Empordà
 Sant Miquel de Gonteres, urbanització dels municipis de Viladecavalls i Terrassa (Vallès Occidental)
 Sant Miquel de la Vall, poble del municipi de Gavet de la Conca al Pallars Jussà
 Sant Miquel de les Salines, municipi del Baix Segura
 Sant Miquel de Llotes, municipi del Rosselló
 Sant Miquel de Pineda, poble del municipi de Sant Feliu de Pallerols a la Garrotxa
 Sant Miquel de Ter, poble del municipi d'Osor a la Selva
 Sant Miquel del Corb, poble del municipi de les Preses, a la Garrotxa
 Sant Miquel d'Olèrdola (poble), capital del municipi d'Olèrdola, a l'Alt Penedès
 Sant Miquel d'Ordeig, poble del municipi de les Masies de Voltregà a Osona
 Sant Miquel Sacot, poble del municipi de Santa Pau a la Garrotxa
 Sant Miquel Sesperxes, poble del municipi de Sant Martí de Centelles a Osona
 Orografia:
 Muntanyeta de Sant Miquel, petit puig del municipi de l'Alqueria de la Comtessa a la Safor
 Pla de Sant Miquel (Riner), pla a Riner, al Solsonès
 Puig de Sant Miquel (Rubió), cim del municipi de Rubió a l'Anoia
 Puig de Sant Miquel (Vallfogona de Ripollès), cim a Vallfogona de Ripollès al Ripollès
 Puig de la Costa de Sant Miquel, antic volcà del municipi de Santa Pau a la Garrotxa
 Puig de Sant Miquel (Montuïri), cim del municipi de Montuïri a Mallorca
 Puig de Sant Miquel (Campanet), cim del municipi de Campanet a Mallorca
 Puig de Sant Miquel (Alaró), cim del municipi d'Alaró a Mallorca
 Punta de Sant Miquel, cim del municipi de Vallbona de les Monges a l'Urgell
 Sant Miquel (Isona i Conca Dellà), cim del municipi d'Isona i Conca Dellà al Pallars Jussà
 Sant Miquel de Solterra, cim dels municipis de Sant Hilari Sacalm i Osor a la Selva
 Serra de Sant Miquel (Calonge de Segarra), serra al municipi de Calonge de Segarra a l'Anoia
 Serra de Sant Miquel (les Avellanes i Santa Linya), serra de les Avellanes i Santa Linya a la Noguera
 Serra de Sant Miquel (Castellví de Rosanes), serra entre Gelida (Alt Penedès), Castellví de Rosanes i Corbera de Llobregat (Baix Llobregat)
 Torrent de Sant Miquel, torrent mallorquí
 Tossal de Sant Miquel, cim del municipi de Coll de Nargó a l'Alt Urgell
 Edificis:
 Església de Sant Miquel, diversos indrets
 Ermita de Sant Miquel (Nules), ermita del municipi de Nules a la Plana Baixa
 Sant Miquel de Casserres, ermita de Casserres del Castell, al municipi d'Estopanyà a la Ribagorça
 Sant Miquel d'Estopanyà, ermita romànica del municipi d'Estopanyà, a la comarca aragonesa de la Ribagorça
 Sant Miquel de Castelló, ermita de Castelló d'en Bas, a la Vall d'en Bas
 Sant Miquel d'Enviny, ermita romànica del poble d'Enviny, al municipi de Sort
 Sant Miquel i la Mare de Déu del Roser de Torigues, capella de la masia de Torigues (Santa Maria d'Oló, Bages)
 Sant Miquel de Lladorre, ermita romànica del terme municipal de Lladorre
 Sant Miquel del Mont, ermita de la Garrotxa
 Sant Miquel d'Olèrdola, església romànica del municipi d'Olèrdola
 Sant Miquel de Roní, ermita del poble de Roní, al municipi de Rialp
 Sant Miquel de Segur, ermita a l'entrada de la urbanització de Segur de Calafell 
 Sant Miquel de Siscar, ermita de Siscar, en el municipi de Benavarri a la Baixa Ribagorça
 Sant Miquel de Vilamòs, ermita romànica del municipi de Vilamòs (Vall d'Aran) 
 Castell de les Torrocelles, al municipi de Llucena (Alcalatén)
 Castell de Sant Miquel de la Vall, castell del municipi de Gavet de la Conca al Pallars Jussà
 Torre àrab de l'Ermita de Sant Miquel, edific del municipi de Corbera (la Ribera Baixa, País Valencià)
 Ermita de Sant Miquel, diversos indrets
 Miscel·lània:
 Orde de Sant Miquel i Sant Jordi, orde de cavalleria britànic
 Escultura de Sant Miquel, obra al Museu de Granollers